Afrikaanse langtongvleerhond
 Kleine langtongvleerhond